Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 1992 в Барселоні. 

У турнірі вперше в історії взяли участь професіонали з НБА. Збірна США, складена з зірок НБА, розгромила всіх своїх суперників та завоювала золото. Ця команда як і раніше вважається однією з найсильніших збірних в історії баскетболу. 

Жіночий турнір виграла Об'єднана команда, після того як перемогла в півфіналі збірну США. Для американок ця поразка стала третьою (раніше вони програли два матчі на турнірі 1976 — Японії та Радянському Союзу) і на цей момент є останньою поразкою на олімпійських баскетбольних турнірах. Олімпіади 1996, 2000, 2004, 2008 і 2012 років жіноча збірна США виграла, не зазнавши жодної поразки.

Медалісти

Країни

Жінки

Група «А»

Група «B»

за 5-8 місця

за 1-4 місця

Чоловіки

Група «А»

Група «B»

за 9-12 місця

за 5-8 місця

за 1-4 місця  

 США: , Девід Робінсон, Патрік Юїнг, Ларрі Берд, Скотті Піппен, Майкл Джордан, Клайд Дрекслер, Карл Мелоун, Джон Стоктон, Кріс Маллін, Чарльз Барклі, Меджик Джонсон. Тренер — .

 Хорватія: Дражен Петрович, Велімір Перасович, Данко Цвєтичанин, Тоні Кукоч, Владан Аланович, Франьо Арапович, Жан Табак, Стойко Вранкович, Алан Грегов, Аріян Комазець, Діно Раджа, Араміс Наглич. Тренер — .

 Литва: Вальдемарас Хомічюс, , , , , Гінтарас Крапікас, Рімас Куртінайтіс, Арвідас Сабоніс, , Шарунас Марчюльоніс, , Сергеюс Йовайша. Тренер — Владас Гарастас.

4. Об'єднана команда: , Сергій Базаревич, , , Сергій Панов, , , Віталій Носов, Дмитро Сухарєв, Ельшад Гадашев, Олександр Волков, Олександр Білостінний. Тренер — Юрій Селіхов.

Посилання  
 Жіночий турнір 1992 на сайті ФІБА  
 Чоловічий турнір 1992 на сайті ФІБА

Навігація  

Змагання на літніх Олімпійських іграх 1992
1992 у баскетболі